Чемпіонат Італії з футболу 1912—1913 — шістнадцятий сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь понад 20 команд. Матчі проходили з 20 жовтня 1912 по 1 червня 1913. Переможцем турніру вп'яте став Про Верчеллі.

Попередня кваліфікація

П'ємонт 

|}

Ломбардія-Лігурія 
Перший раунд

|}

Перегравання

|}

Другий раунд

|}

Лаціо 
Перший раунд

|}

Другий раунд

|}

Кваліфікація

Північна Італія 
П'ємонт

Ломбардія-Лургія

Венето-Емілія-Романья

Фінальний раунд

Південна Італія 
Лаціо

Тоскана

Кампанія 

|}

Фінальний раунд
Перший раунд

|}

Другий раунд

|}
Лаціо вийшов до національного фіналу

Національний фінал 
Матч пройшов 1 червня 1913.

|}

Примітки

Література 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1913
Італія
Італія